Чэнь Чжэнь:* Чэнь Чжэнь (1955—2000) — китайский художник.
 Чэнь Чжэнь (род. 1963) — китайская гандболистка, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.